El nombre Aurelio Iragorri puede referirse a:

 Aurelio Iragorri Hormaza, senador de 
 Aurelio Iragorri Valencia, político de  e hijo de Iragorri Hormaza.